|-
| 6501 Isonzo || 1993 XD || 5 decembrie 1993 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 6502 ||  || 6 decembrie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 6503 || 1994 CP || 4 februarie 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 6504 Lehmbruck || 4630 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6505 Muzzio || 1976 AH || 3 ianuarie 1976 ||  || 
|-
| 6506 Klausheide ||  || 15 martie 1978 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 6507 || 1982 QD || 18 august 1982 || Kleť || 
|-
| 6508 Rolčík || 1982 QM || 22 august 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6509 ||  || 12 februarie 1983 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 6510 Tarry || 1987 DF || 23 februarie 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 6511 Furmanov ||  || 27 august 1987 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 6512 de Bergh ||  || 21 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6513 ||  || 28 octombrie 1987 || Kushiro || , 
|-
| 6514 Torahiko || 1987 WY || 25 noiembrie 1987 ||  || T. Seki
|-
| 6515 Giannigalli || 1988 MG || 16 iunie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6516 Gruss ||  || 3 octombrie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6517 Buzzi || 1990 BW || 21 ianuarie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6518 Vernon || 1990 FR || 23 martie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6519 Giono ||  || 12 februarie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 6520 Sugawa || 1991 HH || 16 aprilie 1991 ||  || S. Otomo, 
|-
| 6521 Pina ||  || 15 iunie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6522 Aci || 1991 NQ || 9 iulie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6523 Clube || 1991 TC || 1 octombrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6524 Baalke || 1992 AO || 9 ianuarie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6525 Ocastron ||  || 20 septembrie 1992 || Wrightwood || , G. Fisch
|-
| 6526 Matogawa || 1992 TY || 1 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 6527 Takashiito ||  || 31 octombrie 1992 ||  || , T. Urata
|-
| 6528 Boden ||  || 21 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 6529 Rhoads ||  || 14 decembrie 1993 || Palomar || Palomar
|-
| 6530 Adry || 1994 GW || 12 aprilie 1994 ||  || 
|-
| 6531 Subashiri || 1994 YY || 28 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6532 Scarfe || 1995 AC || 4 ianuarie 1995 || Climenhaga || D. D. Balam
|-
| 6533 Giuseppina ||  || 24 februarie 1995 || Catalina Station || 
|-
| 6534 ||  || 24 februarie 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 6535 Archipenko || 3535 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6536 Vysochinska || 1977 NK || 14 iulie 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 6537 Adamovich ||  || 19 august 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 6538 Muraviov ||  || 25 septembrie 1981 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 6539 Nohavica || 1982 QG || 19 august 1982 || Kleť || 
|-
| 6540 Stepling ||  || 16 septembrie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6541 Yuan || 1984 DY || 26 februarie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6542 Jacquescousteau ||  || 15 februarie 1985 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6543 Senna ||  || 11 octombrie 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 6544 Stevendick || 1986 SD || 29 septembrie 1986 || Kleť || 
|-
|  ||  || 5 octombrie 1986 || Piwnice || 
|-
| 6546 Kaye ||  || 24 februarie 1987 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6547 Vasilkarazin ||  || 2 septembrie 1987 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 6548 ||  || 22 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6549 Skryabin ||  || 13 august 1988 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 6550 Parléř ||  || 4 noiembrie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6551 || 1988 XP || 5 decembrie 1988 ||  || 
|-
| 6552 Higginson || 1989 GH || 5 aprilie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6553 Seehaus ||  || 5 aprilie 1989 || La Silla || 
|-
| 6554 Takatsuguyoshida ||  || 28 octombrie 1989 || Kani || , 
|-
| 6555 ||  || 29 octombrie 1989 ||  || 
|-
| 6556 Arcimboldo ||  || 29 decembrie 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6557 Yokonomura ||  || 11 noiembrie 1990 ||  || , 
|-
| 6558 Norizuki || 1991 GZ || 14 aprilie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 6559 Nomura || 1991 JP || 3 mai 1991 ||  || , 
|-
| 6560 Pravdo || 1991 NP || 9 iulie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6561 Gruppetta ||  || 10 octombrie 1991 || Palomar || 
|-
| 6562 Takoyaki ||  || 9 noiembrie 1991 ||  || , 
|-
| 6563 Steinheim ||  || 11 decembrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 6564 Asher || 1992 BB || 25 ianuarie 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6565 Reiji || 1992 FT || 23 martie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 6566 Shafter ||  || 25 octombrie 1992 ||  || T. Urata
|-
| 6567 Shigemasa || 1992 WS || 16 noiembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 6568 Serendip || 1993 DT || 21 februarie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 6569 Ondaatje || 1993 MO || 22 iunie 1993 || Palomar || 
|-
| 6570 Tomohiro || 1994 JO || 6 mai 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 6571 Sigmund || 3027 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6572 Carson || 1938 SX || 22 septembrie 1938 || Turku || 
|-
| 6573 Magnitskij ||  || 19 septembrie 1974 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 6574 Gvishiani ||  || 26 august 1976 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 6575 Slavov ||  || 8 august 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 6576 Kievtech ||  || 5 septembrie 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 6577 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 6578 Zapesotskij ||  || 13 octombrie 1980 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 6579 Benedix ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6580 Philbland ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6581 Sobers || 1981 SO || 22 septembrie 1981 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6582 Flagsymphony || 1981 VS || 5 noiembrie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6583 Destinn || 1984 DE || 21 februarie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6584 Ludekpesek || 1984 FK || 31 martie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6585 O'Keefe || 1984 SR || 26 septembrie 1984 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 6586 Seydler ||  || 28 octombrie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6587 Brassens ||  || 27 noiembrie 1984 || Caussols || 
|-
| 6588 ||  || 10 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6589 Jankovich ||  || 19 septembrie 1985 ||  || N. S. Cernîh, L. I. Cernîh
|-
| 6590 Barolo ||  || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6591 Sabinin ||  || 7 septembrie 1986 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 6592 Goya ||  || 3 octombrie 1986 || Nauchnij || L. G. Karacikina
|-
| 6593 || 1986 UV || 28 octombrie 1986 || Kleť || 
|-
| 6594 Tasman ||  || 25 iunie 1987 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6595 Munizbarreto ||  || 21 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6596 Bittner ||  || 15 noiembrie 1987 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6597 Kreil ||  || 9 ianuarie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6598 Modugno || 1988 CL || 13 februarie 1988 ||  || 
|-
| 6599 Tsuko || 1988 PV || 8 august 1988 ||  || K. Endate, 
|-
| 6600 Qwerty || 1988 QW || 17 august 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-